Ги́ллиан Макла́рен Дже́йкобс (/ˈɡɪliən/; ; род. 19 октября 1982, Питтсбург, Пенсильвания) — американская актриса, известная по фильмам «Ночные сады», «Удушье» и «Посылка», а также по роли Бритты Перри в сериале «Сообщество».

Биография 
Гиллиан Джейкобс родилась в 1982 году в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В 2000 году она переехала в Нью-Йорк и обучалась в Джульярдской школе, одном из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства.

Карьера 
Джейкобс дебютировала в кино в 2005 году в неполучившем известность фильме Building Girl. Позже она исполнила роль Адель Конгреу в трёх эпизодах сериала телеканала NBC «Книга Даниила». Помимо ролей в кино и на телевидении, Джейкобс участвовала в постановках Офф-Офф-Бродвей театров.

В 2008 году Джейкобс исполнила главную роль в фильме «Ночные сады», в этом же году она сыграла ещё в двух фильмах, получивших широкую известность: «Удушье» (экранизация одноимённого произведения Чака Паланика) и «Посылка» (экранизация рассказа Ричарда Мэтисона). Начиная с 2009 года, актриса снималась в комедийном телесериале «Сообщество». После его закрытия телеканалом NBC, было объявлено, что Джейкобс присоединится к актёрскому составу сериала «Девчонки», где сыграет второстепенную героиню. Однако в конце июня 2014 года права на сериал «Сообщество» были переданы сервису Yahoo Screen, и контракт с Гиллиан был продлён.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Джульярдской школы
Киноактрисы США